El nombre Raquel Revuelta puede referirse a:

 Raquel Revuelta Armengou (1967), modelo y presentadora de televisión española. 
 Raquel Revuelta (1925-2004), actriz cubana.